In ambito Project management, dopo gli iniziali incontri di analisi funzionale di massima con il committente, il Project Manager redige il primo vero documento di progetto, che ne sancisce l'avvio, denominato Project charter, contenente indicazioni di massima su cosa il progetto dovrà fare, come lo farà e chi sarà il responsabile dell'attività.

Il documento, normalmente, viene realizzato in prima release e modificato nel corso dell'esecuzione contrattuale del progetto con l'obiettivo di arricchirlo sempre più di informazioni utili. In sintesi il Project Charter è una sorta di Carta d'Identità del progetto che ne fornisce una descrizione semplice e precisa.

Descrizione 
I principali contenuti del documento sono:
 Overview
 Breve descrizione generale
 Goals
 I principali obiettivi di progetto. Ognuno di questi dovrebbe essere spiegato in maniera chiara e secondo il protocollo SMART:
 Specific : specificando i dettagli dell'obiettivo
 Measurable: indicando la metrica di valutazione
 Acceptable: individuando un obiettivo condivisibile dal committente
 Realistic: esplicitando i vincoli progettuali
 Time Based: indicando le scadenze temporali 
 Scope 
 In questa sezione occorre individuare le macro-attività del progetto indicando:
 Una lista di attività che verranno realizzate 
 Una lista di attività non incluse nell'ambito progettuale
 Stakeholders
 In questa sezione occorre riportare le figure che hanno un interesse significativo o che saranno significativamente interessati da questo progetto
 Deliverables 
 In questa sezione occorre riportare i principali deliverables di progetto. Un deliverable è il risultato verificabile, di significativa rilevanza, del completamento di un task. 
 Milestone 
 In questa sezione occorre riportare le principali date pianificate per il rilascio di specifici deliverables 
 Risks, Constraints and Assumptions
 In questa sezione occorre riportare una valutazione iniziale dei rischi noti che potrebbero influenzare il risultato del progetto, indicare tutti i principali vincoli diretti o indiretti e specificare tutte le assunzioni sulle modalità di realizzazione dei vari task.
 Roles and Responsibilities
 In questa sezione vanno riportati i nomi dei componenti del/dei team riportando per ognuno di questi il ruolo e le responsabilità principali
 Preliminary Cost 
 In questa sezione andranno riportati (se disponibili) le stime di massima dei costi per ogni macro.attività individuata
 Project Approval
 Area conclusiva del documento riportante le firme dei principali attori del progetto (Project Manager, Sponsor, Client)

Voci correlate 
 Project management
 Pianificazione di progetto

Ingegneria gestionale
Economia aziendale